Birkensiedlung heißen folgende geographischen Objekte:

 Birkensiedlung (Gemeinde Homburg), Ortsteil von Homburg, Saarland
 Birkensiedlung (Gemeinde Niederleis), Ortsteil von Niederleis, Niederösterreich
 Birkensiedlung (Gemeinde Salzburg), Ortsteil von Gneis Süd, Stadt Salzburg
 Birkensiedlung (Gemeinde Kapfenberg), Ortsteil von Kapfenberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Birkensiedlung (Gemeinde Stubenberg), Ortsteil von Stubenberg am See, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark